.

Varianti in altre lingue

Ceco: Svatopluk
Norreno: Svantepolk
Polacco: Świętopełk
Slovacco: Svätopluk
Svedese
Ipocoristici: Svante

Origine e diffusione
È composto dagli elementi slavi svet ("benedetto", "brillante", "sacro", da cui anche Svetlana e Svjatoslav) e polk ("popolo", presente anche in Jaropolk), e significa quindi "popolo benedetto".

Onomastico
L'onomastico si festeggia il 1º novembre, giorno di Ognissanti, dato che il nome non è portato da alcun santo ed è quindi adespota.

Persone

Svjatopolk I di Kiev, Gran Principe di Kiev
Svjatopolk II di Kiev, Gran Principe di Kiev

Variante Svatopluk

Svatopluk I (seconda metà del IX secolo), re della Grande Moravia
Svatopluk Čech, scrittore e poeta ceco
Svatopluk Pluskal, allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco

Variante Svante

Svante Arrhenius, chimico e fisico svedese
Svante Nilsson, sovrano dell'Unione di Kalmar
Svante Rasmuson, pentatleta e nuotatore svedese
Svante Samuelsson, dirigente sportivo e calciatore svedese

Note

Prenomi di origine slava